Радулешти има више значења:

 Радулешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Радулешти (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Радулешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Радулешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Радулешти (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији